Christinger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jakob Christinger (1836–1910), Schweizer evangelisch-reformierter Pfarrer und Schriftsteller
 Minna Tobler-Christinger (1886–1936), Schweizer Ärztin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin